Shanley ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Shanley (* 1928), australische Sprinterin
 Bernard M. Shanley (1903–1992), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 James A. Shanley (1896–1965), US-amerikanischer Politiker
 John Shanley (1852–1909), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Fargo
 John Patrick Shanley (* 1950), US-amerikanischer Theater- und Drehbuchautor
 Ryan Shanley (* 2001), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Shanly